2 июля — Мария Виноградова (72) — советская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР (1987).
 2 июля — Николай Бевз (71) — Герой Советского Союза.
 2 июля — Крисси Тейлор (17) — американская фотомодель; приступ астмы
 3 июля — Андрей Гуляшки (81) — болгарский писатель.
 3 июля — Никифор Павлов (73) — Герой Советского Союза.
 4 июля — Евгений Гуцало — Украинский писатель, поэт и киносценарист.
 4 июля — Пётр Кулешов (83) — советский и российский театральный актёр, режиссёр. 
 5 июля — Степан Бахаев (73) — Герой Советского Союза.
 5 июля — Юрий Дементьев (70) — Герой Советского Союза.
 5 июля — Борис Саченко (59) — белорусский писатель-прозаик.
 5 июля — Юри Ярвет (76) — эстонский актёр театра и кино, режиссёр, заслуженный артист Эстонской ССР (1964), народный артист СССР (1975).
 6 июля — Азиз Несин (79) — известный турецкий новеллист, драматург, романист, публицист.
 6 июля — Виктор Шабельник (71) — Герой Советского Союза.
 7 июля — Алексей Егоров (83) — Герой Советского Союза.
 7 июля — Алексей Царегородский (77) — Герой Советского Союза.
 8 июля — Николай Рыбалко (73) — поэт.
 11 июля — Зиннур Зарипов (80) — Полный кавалер Ордена Славы.
 12 июля — Татьяна Фесенко (79) — русская писательница, поэтесса, библиограф.
 14 июля — Владимир (Романюк) (69) — украинский православный религиозный деятель.
 14 июля — Олесь Гончар (77) — украинский советский писатель.
 14 июля — Иван Козка (77) — Полный кавалер ордена Славы.
 14 июля — Андрей Семенов (71) — Герой Советского Союза.
 15 июля — Лидия Шулайкина (80) — единственная женщина-штурмовик в морской авиации.
 16 июля — Элвис Альварес (30) — колумбийский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBA.
 16 июля — Мордехай Гур (65) — командир бригады «Голани».
 17 июля — Владимир Власов (75) — Полный кавалер Ордена Славы.
 17 июля — Фёдор Котченко (77) — Герой Советского Союза.
 17 июля — Хуан-Мануэль Фанхио (Juan Manuel Fangio) (84) — выдающийся аргентинский гонщик, пятикратный чемпион мира по автогонкам в классе «Формула 1».
 19 июля — Матвей Батраков (94) — Герой Советского Союза.
 21 июля — Виктор Баранников (54) — бывший министр внутренних дел СССР, министр безопасности и внутренних дел РСФСР-РФ, министр безопасности РФ, генерал армии; инсульт.
 21 июля — Эллестон Тревор (75) — британский писатель, классик шпионского романа.
 23 июля — Алесь Ставер (65) — белорусский поэт.
 24 июля — Пётр Савутин (70) — Полный кавалер ордена Славы.
 24 июля — Тёплиц, Ежи (85) — польский историк кино, кинокритик и киновед. Доктор искусствоведения. 
 25 июля — Саргаскаев, Сансызбай Биболатович (70) — советский и казахский детский писатель. 
 25 июля — Чарли Рич (62) — американский исполнитель и музыкант в жанрах кантри, поп, рокабилли, джаз, блюз, госпел.
 25 июля — Щербаков, Борис Валентинович (79) — советский, российский художник-живописец.
 26 июля — Людмила Гайликовская (84) — советская артистка театра.
 26 июля — Михаил Сопляков (81) — Герой Советского Союза.
 26 июля — Исмаил Шихлы (76) — азербайджанский писатель, сценарист, литератор.
 28 июля — Елизавета Ауэрбах (82) — советская артистка театра, кино и эстрады, писательница.
 29 июля — Леонид Бакштаев (69) — советский актёр театра и кино, народный артист Украинской ССР.
 29 июля — Юозас Булавас (86) — литовский правовед, государственный и общественный деятель.
 30 июля — Айно-Вайке Падури (83) — эстонская и советская фигуристка.
 30 июля — Виталий Шабанов (72) — советский деятель оборонной промышленности, генерал армии.
 31 июля — Николай Кузнецов (84) — советский генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей.